Józef Kostrzewski (1883–1959) – polski lekarz epidemiolog, mikrobiolog
 Józef Kostrzewski (1885-1969) – polski archeolog, muzeolog